Hoffmann Károly (1823–1890) asztalosmester, bútorgyáros, gyártulajdonos, városi bizottsági tag 
 Hoffmann Károly (1848–1914) esperes, kanonok